Бером — мова, що належить до нігеро-конголезької макросімʼї, бенуе-конголезької сімʼї. Поширена в Нігерії (штати Плато, Кадуна, Баучі). Мовці поступово переходять на мову хауса.

Писемність 
Писемність мови бером побудована на основі латиниці.

Примітки 

Писемності Африки
Мови Нігерії
Бенуе-конголезькі мови